FK est un code, qui signifie :
 îles Malouines, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .fk

FK est un sigle qui signifie :
 Fundamental Katalog, un catalogue d'étoiles de référence pour aider au position des objets astronomiques.
 Foreign Key , clé étrangère dans le contexte des bases de données.
 FK, Football Club, dans le nom de certains clubs de football, en autre langue.
Code